Tomáš Nosek (né le  à Pardubice en Tchécoslovaquie) est un joueur tchèque professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche ou de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|2011-2012 || HC Pardubice || Extraliga || 27 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || HC Pardubice || Extraliga || 50 || 5 || 9 || 14 || 18 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2013-2014 || HC Pardubice || Extraliga || 52 || 19 || 25 || 44 || 36 || 10 || 3 || 3 || 6 || 44
|-
|2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 55 || 11 || 23 || 34 || 22 || 12 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 70 || 15 || 15 || 30 || 42 || 9 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 51 || 15 || 26 || 41 || 33 || 19 || 10 || 12 || 22 || 18
|-
|2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 67 || 7 ||	8 || 15 || 14 || 17 ||  4 || 2 || 6 || 8 
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 68|| 8|| 9|| 17|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 67 || 8 || 7 || 15 || 20 || 8 ||2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 38 || 8 || 10 || 18 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston  || LNH || 75 || 3 || 14 || 17 || 32 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  || 

| 332 || 35 || 48 || 83 || 98 || 45 || 6 || 6 || 12 || 28

Au niveau international 
Il représente la République tchèque au niveau international.

|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2014-2015 : termine en tête de la catégorie +/- (+30)
 2016-2017 : vainqueur de la coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids

Références 

Naissance en septembre 1992
Naissance à Pardubice
Naissance en Tchécoslovaquie
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Bruins de Boston